Ree kan betyda eller avse

 Pulau Roe, en ö i Indonesien
Slang för tokig, vansinnig, exalterad, förvirrad

Se även 
 REE (förkortning)

Referenser